Crossings, een muziekalbum van Steve Khan
 Crossings, een muziekalbum van Herbie Hancock